Slon je lahko:

 slon, predstavnik skupine velikih sesalcev iz družine slonov (Elephantidae) v redu trobčarjev, s tremi še živečimi vrstami:
 afriški gozdni slon
 afriški savanski slon 
 azijski (indijski) slon
morski slon, rod plavutonožcev z dvema vrstama, ki spada v družino pravih tjulnjev:
Južnomorski slon
Severnomoski slon
Hotel Slon, hotel v Ljubljani
Jure Karas (vzdevek Slon), slovenski glasbenik, polovica dueta Slon in Sadež
Slon (arabsko Al-Fil), 105. sura iz Korana
Slon, delovno ime egipčanskega preddinastičnega vladarja